L'équipe cycliste Toronto Hustle est une équipe cycliste canadienne, ayant le statut d'équipe continentale depuis 2022.

Histoire de l'équipe

Principales victoires 
 South Aegean Tour	: 2022 (Matteo Dal-Cin)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI America Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Toronto Hustle en 2022

Saisons précédentes

Liens externes

Notes et références 

Équipe cycliste au Canada
Équipe cycliste continentale